Alberto Spadolini (1907-1972) – pittore, danzatore e attore.
Giovanni Spadolini (1925-1994) – politico, storico e giornalista. A costui sono riconducibili:
Fondazione Spadolini Nuova Antologia – associazione culturale.
Governo Spadolini I – governo della Repubblica Italiana (1981-1982).
Governo Spadolini II – governo della Repubblica Italiana (1982).
Guido Spadolini (1889-1944) – pittore, padre di Pierluigi e Giovanni Spadolini
Pierluigi Spadolini (1922-2000) – architetto e designer. A costui sono riconducibili:
Padiglione Spadolini – edificio dell'ex-Fortezza da Basso di Firenze.
15381 Spadolini – asteroide scoperto da Vittorio Goretti e dedicato a due suoi amici, Mauro e Barbara Spadolini.